Дени́с Алекса́ндрович Ро́дькин (род. 3 июля 1990, Москва, СССР) — российский артист балета, премьер Большого театра РФ. Лауреат Премии Президента России (2018).

Биография 
Родился 3 июля 1990 года в Москве.

Окончил хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» в 2009 году и был принят в балетную труппу Большого театра в класс Николая Цискаридзе.

В 2013 году окончил балетмейстерско-педагогический факультет Московской государственной академии хореографии.

После ухода Цискаридзе из Большого театра балетмейстером-репетитором Дениса стал Юрий Владимиров. В данное время балетмейстером-репетитором Родькина является Александр Ветров.

Партии 
2010 год
 Голубая птица («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 сверстники и сверстницы Джульетты («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке Ю. Григоровича)
 фламенко («Кармен-сюита» Ж. Бизе — Р. Щедрина в постановке А. Алонсо)
 друзья Колена («Тщетная предосторожность» Л. Герольда, хореография Ф. Аштона)
 партия в балете «Серенада» на музыку П. Чайковского (хореография Дж. Баланчина)
 две пары во II части («Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина)
 гран па («Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 вальс («Лебединое озеро» П. Чайковского во второй редакции Ю. Григоровича)
 гран па («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 слуги бога Нила, два кавалера, Рыбак («Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М. Петипа)
 финальный вальс и апофеоз («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича)
 партия в «Рубинах» (II части балета «Драгоценности») на музыку И. Стравинского (хореография Дж. Баланчина)

2011 год
 партия в балете «Класс-концерт» на музыку А. Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна, Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера)
 солист («Серенада» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина)
 Флоран («Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография Ю. Бурлаки, В. Медведева)
 Бернар («Раймонда»)
 Антуан Мистраль («Пламя Парижа» Б. Асафьева в постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена)
 Граф Вишенка («Чиполлино» К. Хачатуряна, хореография Г. Майорова)
 партия в балете «Симфония псалмов» на музыку И. Стравинского (хореография И. Килиана)
 пажи свиты феи Сирени, принцы-претенденты на руку Авроры («Спящая красавица»)

2012 год
 Раб («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 солист в танце с веерами («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
 Граф Парис («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича)
 сольная партия в «Бриллиантах» (III части балета «Драгоценности») на музыку П. Чайковского (хореография Дж. Баланчина) — участник премьеры в Большом театре
 дуэт («Dream of Dream» на музыку С. Рахманинова в постановке Й. Эло)
 Лорд Вильсон — Таор («Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М. Петипа)
 Князь Курбский («Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича)

2013 год
 Спартак («Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича)
 Артынов («Анюта» на музыку В. Гаврилина, хореография В. Васильева)
 Злой гений («Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции Ю. Н. Григоровича)
 Тореадор («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева)

2014 год
 Принц Зигфрид («Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции Ю. Н. Григоровича)
 Хосе («Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, хореография А. Алонсо)
 Гастон Рье («Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена, хореография Дж. Ноймайера)
 Жан де Бриен («Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 Онегин («Онегин» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Крэнко)
 Ферхад («Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю.Григоровича)
 Щелкунчик-принц («Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография Ю. Н. Григоровича)

2015 год
 Князь Федеричи («Марко Спада»" на музыку Д. Ф. Э. Обера, хореография П. Лакотта по Ж. Мазилье)
 Арман Дюваль («Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена, хореография Дж. Ноймайера)
 Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Перро, М. Петипа, Ж. Коралли в редакции Ю. Григоровича)
 Печорин («Герой нашего времени» И. Демуцкого, хореография Юрия Посохова)

2016 год
 Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа и А. Горского в редакции А. Фадеечева)
 Борис («Золотой век» Д. Шостаковича, хореография Ю. Н. Григоровича)

2017 год
 Дезире («Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Н. Григоровича)

2018 год
 Вронский («Анна Каренина» на музыку П. Чайковского, А. Шнитке, Кэта Стивенса/Юсуфа Ислама, хореография Дж. Ноймайера) — первый исполнитель в Большом театре)
2019
 солист II части («Симфония до мажор» Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина)
 Отец («Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха/ М. Розенталя, хореография М. Бежара)

Награды 
 2014 — приз журнала «Балет» «Душа танца» (в номинации «Восходящая звезда»)
 2017 — приз «Бенуа танца» (за исполнение партии Солора в балете «Баядерка», редакция Ю. Григоровича, Большой театр)
 2017 — Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства)

Примечания

Ссылки 

 Денис Родькин на сайте Большого театра

Выпускники Московской академии хореографии
Танцовщики — лауреаты приза «Бенуа танца»
Лауреаты премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры